Современное искусство в Ярославле представлено в различных областях: живопись, танец, архитектура, музыка, фестивали и мероприятия и др.. Трудно найти единую отправную точку, с которой оно началось, но, тем не менее, современное ярославское искусство вполне поддаётся систематизации.

JAZZ центр 
Ярославский городской джазовый центр (ул. Б. Октябрьская, 50)

Руководитель Центра — Игорь Вячеславович Гаврилов.

О ярославском джазовом центре говорят как о месте встречи джазовых музыкантов и любителей джазовой музыки. В течение концертного сезона с октября по май, еженедельно, проходят выступления профессиональных российских и зарубежных исполнителей. В концертном зале джазового центра 80 мест, есть библиотека, фонотека и студия звукозаписи. Ярославский джазовый центр является главным организатором старейшего в России фестиваля «Джаз над Волгой», который традиционно проводится в марте каждого нечётного года и носит статус международного фестиваля (4).

На концертах в Джаз-центре выступают российские музыканты, такие, как Я. Казьянский, В. Иванов, С. Кузнецов, С. Болдырев, Н. Кабанов и многие другие, а также иностранные гости, среди которых М. Эллис, Э. Рокко, Д. Моретти и другие. Их список можно продолжать долго, со многими из них Джаз-центр связывает долгая дружба.

Первый фестиваль был проведён в 1979 году, однако нумерация фестивалей начинается со следующего фестиваля, 1981 года. Встреча 1979 года получила название «Дни джаза» и считается «нулевым фестивалем».

За время своего существования фестиваль стал международным, в нём приняли участие практически все значимые джазовые исполнители и коллективы России, а также многие иностранные музыканты. С 1991 года фестивали Джаз над Волгой стали проводиться по формуле: 3 отделения — 3 коллектива.

Фамилия Гавриловых хорошо известна в Ярославле. Брат руководителя Джаз-центра Игоря Вячеславовича Владимир Вячеславович Гаврилов — известный врач-психиатр, руководитель арт-проекта «Иные».

Арт-проект «Иные» 
Врач Владимир Вячеславович Гаврилов, преподаватель кафедры психиатрии Ярославской медицинской академии, в 1997 году впервые представил в городе арт-проект «ИНЫЕ», объединивший художественную выставку, конференцию и ряд психосоциальных акций. «Коллекция психопатологической экспрессии» — это произведения душевноИНЫХ художников, которые, в силу своего инакомыслия, не вписываются в привычные социальные игры и правила (как художественные, так и медицинские).
Изучение природы и воздействия этого творчества ведётся усилиями медиков, искусствоведов, философов, социологов (под эгидой СИПЭ — Международного общества психопатологии экспрессии и арт-терапии — и кафедры эстетики философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова).

С 2000 года арт-проект «ИНЫЕ» трансформировался в два самостоятельных направления: художественное — КОЛЛЕКЦИЯ — и психосоциальное — ИЗОТЕРРА.
Коллекция «ИНЫЕ» (аутсайдер-арт) собрана при участии искусствоведов и объединяет более 2500 художественных произведений (графика, фото, живопись, мелкая пластика) 150 непрофессиональных авторов, представляющих разделы: брутального, маргинального и наивного искусства, соответственно созданного как «вследствие», так и «вопреки», и «вне» психиатрического опыта.
За 10 лет активной экспозиционной деятельности проведено 50 выставок ИНЫХ в России, Франции, Германии, Швейцарии. Работы из коллекции «ИНЫЕ» представлены в фондах государственных художественных музеев Ярославля, Иванова, Москвы (Музеи творчества аутсайдеров и наивного искусства), Музее Ар Брют Лозанны, Музее современного искусства Вильнев д’Аск (коллекция «L’Aracine»), Музее Креасьён Франш, коллекции Ар-брют «abcd» и других собраниях.
«ИЗОТЕРРА» — это арт-клуб (изотерапевтическое ателье) для больных с «психиатрическим опытом» и их родственников (совместно с региональным отделением ОООИ «Новые возможности»).

По словам руководителя клуба В. Гаврилова, при занятиях «Изотеры» поощряется, прежде всего, спонтанное творческое самовыражение клиентов клуба. Арт-клуб представляется своеобразной «лабораторией», позволяющей отследить трансформацию «психиатрического опыта» в творчески-терапевтическое самовыражение. В увлечении творчеством просматривается его суть — «лечение».

Своеобразная «визитная карточка» коллекции — художник Александр Лобанов (1924—2003). Глухонемой мастер, проведя более 50 лет в психиатрической больнице, при жизни был признан легендарной фигурой.

Граффити 
Искусство росписи стен набирает всё большую популярность, в том числе и в Ярославле. Граффити появилось здесь около десяти лет назад — оно было «привезено» из столицы неизвестным художником. Конечно, «свои» прекрасно знают его имя, но, поскольку это искусство под официальным запретом государства, распространяться на эту тему художники не любят.

Для того чтобы умерить поток вдохновения уличных творцов, городские власти время от времени выделяют для их работ определённые места (Площадь труда, в основном, — это бетонные заборы заводов и военных баз в малонаселённых районах далеко от центра), но, разумеется, места на них хватает далеко не всем. И в каждом районе города можно найти какой-нибудь рисунок или надпись. Чего стоит только Толбухинский мост, опоры которого так же разрисованы анонимными творцами! Несколько рисунков находятся на опорах, до половины погружённых в воду, что вызывает закономерный вопрос — каким образом?

Недавно в Ярославле появился новый способ борьбы с настенной живописью. 19 июня на одной из «облагороженных» уличными художниками стен было испытано новое оружие органов правопорядка. За несколько минут были стёрты довольно крупные по размерам рисунки, без капли краски или каких-то химических растворителей. По словам самих борцов за чистоту городских стен, таинственный растворитель изготовлен исключительно из натуральных материалов, не содержит химических компонентов и обходится городу не так уж дорого. Так что к Тысячелетию главные улицы, по их же словам, будут очищены от следов творчества анонимных художников.
В Ярославле существуют следующие виды граффити по способу нанесения:

Tagging. Именно с этого вида можно начать отсчёт истории граффити, хотя в настоящее время tagging является лишь его приложением.

Tag — подпись райтера, его прозвище, которое выполняется им с использованием одного цвета. Это неотъемлемая часть граффити, под всеми работами tag обязательно проставляется.

Writing. Надписи в стиле граффити в привычном смысле этого слова, рисунки, выполняемые райтерами в различных стилях на стенах.
Так же граффити можно разделить на стили по тематике, внешнему виду и способу создания. Вот те, что можно встретить в Ярославле:
Throw up. Самый простой стиль, приоритетом в работе является не качество, а скорость выполнения. Зачастую его практикуют новички. Этот стиль представляет собой кривые линии букв, закрашенных внутри определённым цветом. Первый цвет — контур, второй — заливка: в throw up используется всего два цвета, преимущественно, чёрный и белый, либо чёрный и серебристый. Основное условие здесь — контрастность цветов и их сочетаемость друг с другом. (Толбухинский мост). Мягкий динамичный стиль. Во многом связан с камуфляжным, но линии, несмотря на сохраняющуюся динамичность изображения, становятся мягче.

Character («кэрак», характер). Рисунки — карикатуры или комиксы, здесь часто выделяется типичная для комиксов рамка с речью персонажа. Этот стиль предпочитают райтеры, имеющие художественные способности. (один из офисов ЯрОблТура, один из подъездов на улице Рыбинской, около детского сада)

Bubble-граффити (бабл — «пузырь»). Все буквы похожи на дутые мыльные пузыри, готовые лопнуть. В этом стиле используется два или три цвета. Пользуется популярностью у новичков. (Большая Октябрьская)

Камуфляжный стиль. В этом стиле причудливым образом соединяются различные цвета и переплетаются буквы (loop). Динамичный и эмоциональный стиль.

По этим признакам можно отличить один стиль от другого. А за примерами далеко ходить не нужно — стоит просто пройтись по практически любой жилой улице, посмотреть на опоры Толбухинского моста или просто прогуляться мимо какой-нибудь школы.

Ярославский Камерный театр

История 
Ярославский камерный театр под руководством Владимира Воронцова — находится в центральной части города, на улице Свердлова, д. 9, в здании бывшего кинотеатра «Арс». На сегодняшний день место известно под названием «Арс-форум». История появления камерного театра в Ярославле начинается с 1999 года, когда актёр Владимир Гусев, режиссёр Юрий Ваксман и художественный руководитель Владимир Воронцов поставили пьесу американского драматурга Питера Суэта «Интервью». После этого их совместный спектакль «Интервью» показали в Москве в рамках Московского фестиваля им. И. Смоктуновского в 2000 году, где он был удостоен высшей награды фестиваля — Хрустального кубка.

Концепция 
Камерный театр под руководством Владимира Воронцова имеет статус негосударственного. Театр воплощает в себе продюсерские качества и художественную идею, которая направлена на овладение принципами русской реалистической школ «.. мы делаем спектакли о тех, кто способен противостоять безнадежности. Мы рассказываем о вечных идеалистах и Дон Кихотах, о тех, кто всегда ищет выход и дарит другим надежду» — говорит режиссёр Владимир Воронцов. Камерный театр в Ярославле — это продюсерский стационарный репертуарный театр, который создаёт, воспитывает и развивает собственный репертуар и своих актёров. Поэтому театр характеризует социально-экономическую обстановку, когда театры себя продвигают. Подобная независимость способствует успешному существованию в современном культурном процессе. Камерный театр — это современный проект, включающий деловитость и художественный талант. Это пример того, как может развиваться современный театр, к чему стремиться и как заинтересовать зрителя.

Творческая деятельность 
Важным направлением работы театра является проведение фестивалей. За время существования театра было проведено четыре Международных театральных фестиваля, в которых принимали участие более 30 профессиональных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов России, а также с Украины, из Прибалтики и Германии. Организованный им фестиваль «Золотая крыша» собирает некоммерческие поисковые театры, стараясь сохранить русский дух репертуарного театра. За годы существования театра было сыграно много благотворительных спектаклей для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов Афганистана и «горячих точек» и членов их семей, для родителей погибших воинов, ветеранских организаций и детских домов. На базе негосударственного учреждения культуры «Ярославский камерный театр» создана кинокомпания «ЯрСинема». Это единственная студия, производящая фильмы и помогающая организовать кинопроцесс в Ярославле («Клоуны» (А. Даруга, А. Богданенко), «Гербарий Маши Колосовой» (реж. А. Даруга, А. Богданенко), «Снег на голову» (реж. А. Даруга), «Гидравлика» (реж. Е. Серов)).

Спектакли 
 «Интервью» (пьеса П. Суэта)
 «Представление трагедии А. С. Пушкина „Моцарт и Сольери“ на убогих подмостках конца XX столетия» (пьеса Л. Рокотова)
 «Русский ланч» (пьеса И. Тургенева)
 «Любо?.. Дорого! (бульварные комедии)» Пьер Барийе, Жан-Пьер Греди, Ги Абекассис, Марсель Беркье-Маринье
 «Дон Кихот. Версия умалишённых» (пьеса Л. Рокотова)
 «Как Бабы-Яги сказку спасали» (авторы М. Мокиенко, И. Бедных)
 «Встречи и расставания» Владимир Кулагин по мотивам пьес и рассказов Александра Володина
 «Путники в ночи» Владимир Кулагин по мотивам произведений Уильяма Сарояна
 «Смешные деньги» (пьеса Р. Куни)
 «Не сотвори себе жену» (пьеса Л. Рокотова)
 «Когда ты рядом» (пьеса Р. Баэра)
 «Прощай, Иуда» (пьеса Ирениуша Иредынского)

Труппа

Художественный руководитель 
Владимир Воронцов (http://yar-kamerniy.narod.ru/portret_Voroncova.html)

Актеры 
Ведущие актёры камерного театра под руководством Владимира Воронцова — лауреаты Московских, всероссийских и международных фестивалей, лауреаты премий губернатора Ярославской области. Актёры камерного театра снимаются в телесериалах и кинофильмах, которые можно видеть на федеральных телевизионных каналах: «Слепой-2», «Олигарх», «Возвращение Титаника-2», «Мусорщик» и т. д.
 Юрий Ваксман — актёр и директор Ярославского Камерного Театра под руководством Владимира Воронцова.
 Владимир Гусев
 Георгий Эльнатанов
 Петр Рабчевский — заместитель директора по финансовым вопросам и актёр камерного театра.
 Виктор Григорюк
 Замира Колхиева
 Зинаида Сопотова
 Михаил Левченко
 Константин Силаков
 Александр Чмелев
 Назар Артамонов
 Сергей Генкин

О. П. Отрошко и А. К. Петров

Олег Павлович Отрошко 
Отрошко Олег Павлович (род. 13 апреля 1939 года в станице Калниболотской на Кубани) — ярославский художник. Детство художника прошло в сложное военное время. В юности он учился в Кубанском университете. В Ярославле Олег Павлович живёт уже более трёх десятков лет и всем сердцем сросся с нашим древним городом, полюбив его с первой встречи.

За плечами Олега Павловича большая жизнь, полная трудов, но счастливая. О. П. Отрошко — участник более 100 выставок в России и за рубежом. Иллюстрировал книги о русской природе В. Бианки, С. Мартьяновой. Известен сериями работ: «Глухари», «При солнышке тепло, при матери добро», «Любить и охранять природу». Много работ посвящено охотничьей теме: «Фазаны», «Бегущий лось», «Медведи», «Кабаны» и др. За серию работ «Мой Ярославль» отмечен наградой правительства области, а также мэрии.

За долгие годы плодотворной работы О. П. Отрошко в совершенстве освоил разные техники, формы, стили и жанры: офорт и литографию, линогравюру и акватинту, монотипию, портрет, иллюстрацию и натюрморт, пейзаж и монументальные росписи. Он создал монументальные росписи — оформлял Дома культуры, детские садики, школы, лицеи, библиотеки, кафе и столовые в Ярославле, Данилове, Тутаеве, Брейтове, других городах и населённых пунктах области, в том числе — росписи на тему «Флора и фауна России» на фасаде Управления лесного хозяйства в Ярославле (1981 год). Его картины украшают частные коллекции в США, Японии, Индии, Германии, Франции, Италии, Испании, Китае, Болгарии, Польше. Об О. П. Отрошко созданы документальные фильмы (авторы — писатель и телеведущий В. Песков, ярославский журналист и писатель Ю. Маслов).

Автор серии автолитографий «Любить и охранять природу » (1981—1985), линогравюр «Острова любви » (1984), монументальных работ.

Александр Петров 
Петров Александр Константинович — российский режиссёр анимационного кино, родился 17 июля 1957 года в селе Пречистое Ярославской области. Позже переехал в Ярославль. Учился во ВГИКе, окончил высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская Ф. С. Хитрука), также был учеником Юрия Норштейна (автора мультфильма «Ёжик в тумане» и др.).

Самая известная работа режиссёра, «Старик и море», в 2000 году была удостоена премии «Оскар». Фильм поставлен по одноимённой новелле Эрнеста Хемингуэя. Петров создал «Старика и море» по уникальной методике — нанося пальцами на стекло медленно застывающую масляную краску. Все 29 тысяч кадров своей ленты аниматор выполнил вручную. «Такая филигранная работа кончиками пальцев — самый короткий путь от сердца к изображению, — говорит об этом сам А. Петров. — На сегодняшний день это мой единственный живой инструмент, который мне всегда доступен и с которым я чувствуют себя комфортно. Может быть, когда-нибудь появятся новые компьютерные программы, которые смогут это сделать лучше, чем я. Пока же я в этом не уверен». Процесс создания картины занял более двух лет — с марта 1997 года по апрель 1999 года. Над рисунками Александр работал в Канаде на специальном оборудовании, а деньги в проект вложили канадские и японские продюсеры при участии российской студии «Панорама».

После успеха фильма Александр занялся работой над рекламными роликами для канадской компании Pascal Blais Studio, спонсировавшей его фильм. В 2003 году он принял участие в международном анимационном проекте Winter Days. Александр Петров в Ярославле работал над фильмом «Моя любовь» по мотивам романа Ивана Шмелева «История любовная».

Фильмография 
 «Корова» (по А. Платонову) 1989
 «Сон смешного человека» (по Ф. Достоевскому) 1992
 «Русалка» (по А. Пушкину) 1997
 «Старик и море» (по Э. Хемингуэю) 1999
 «Моя любовь» 2006 — Россия

Петропавловская слобода 
Петропавловская Слобода — природно-исторический комплекс в Красноперекопском районе Ярославля.
Наиболее значимые объекты Петропавловской слободы:

— храм Свв. апостолов Петра и Павла (1736—1744);

— регулярный парк с каскадом прудов;

— дом Патеревского (начало XVIII в.) в котором, предположительно, останавливался Пётр I;

— комплекс Ярославской большой мануфактуры, основатели и первоначальные владельцы — купцы Затрапезновы; позже — фабрика Карзинкиных с рабочим городком; нынешнее наименование — «Красный Перекоп».

Петропавловская слобода в Ярославле уже с первой половины XVIII века стала своеобразным «городом в городе», местом, пронизанным особой атмосферой. Её развитие началось с подачи купцов Затрапезновых. На территории, прилегавшей к крупнейшей по тем временам полотняной фабрике, был выстроен храм по образцу петербургского Петропавловского собора, разбит регулярный парк с прудами, возведены фабричные постройки, мельницы и каменные жилые дома.

Сегодня обычаи Петропавловской слободы звучат по-новому, в русле современного художественного процесса: здесь функционирует общественный культурный центр «Петропавловская слобода» (руководитель — Надежда Николаевна Балуева), под эгидой которого проводятся тематические гуляния и праздники. Деятельность организации направлена, в основном, на возрождение, сохранение и укоренение традиций прошлого в обновлённом ключе.

Пожалуй, самый актуальный вопрос в отношении слободы — проблемы её сохранения и дальнейшего развития. Строительство парка-отеля, изначально захватывающего историко-культурную доминанту этого места, — собор Свв. Петра и Павла и регулярный парк с прудами, временно приостановлено, однако выкуп небольших участков земли приводит к разрушению единства среды. В критическом состоянии пребывает и фабрика «Красный Перекоп» (бывш. фабрика Карзинкиных) с рабочим городком.
Авторами наиболее масштабных проектов развития Петропавловской слободы стали биолог Дмитрий Баронов, предлагавший создать ботанический сад с водным ландшафтом, эколог Лидия Бойкова, автор ряда природоохранных предложений. Фотохудожник Алексей Олейников запечатлел её объекты в серии пейзажей. Василий Благов в 2008 году представил проект, в большей мере ориентированный на развитие современного искусства, под названием «Эко-городок „Ярославль Биг Миллениум“». В него включены такие разработки, связанные с современным художественным процессом, как:

— организация на базе Корпусов фабричных рабочих культурного комплекса, с домом художников, архитекторов, дизайнеров и других представителей творческих профессий, с размещением мастерских, салонов, бутиков и студий;

— разработка площадей для проектов современного искусства;

— создание центра развития творческих индустрий и современного искусства на базе старинных складов фабрики: лаборатории перформанса, галерей современного изобразительного искусства и фотографии.

На сегодняшний момент масштабные работы по переустройству слободы не ведутся, следовательно, может быть реализован и данный проект, открывающий новые перспективы развития современного искусства в Ярославле.

РАТИ 
Региональное Агентство Творческих Инициатив (РАТИ)

Возникновение 
В 2006 году в Ярославле была создана организация, учредителем которой выступил Владимир Захаров, консультант в сфере проектной деятельности в Ярославле, он задался целью объединить инициативных, творческих людей, способных предложить новые решения по преобразованию культурного ландшафта города и нацеленные на продвижение креативных индустрий в Ярославле.
Она получило название Региональное Агентство творческих инициатив. С 2006 года РАТИ и проводит как регулярные мероприятия, такие, как: LIFT.кино, Лифторий, Фотокросс, TanzWeekend так и занимается организацией и проведением новых для Ярославля творческих проектов, таких, как: «MANUФАКТУРА» и «АРХИТЕКТУРА ДВИЖЕНИЯ».

Об организации 
Региональное Агентство творческих инициатив занимается разработкой стратегий, проектов и программ развития старинных территорий. Все мероприятия в рамках креативных проектов, художественно и социально ориентированных акций, проходящие в Ярославле и в других странах, предоставляют идеи по развитию и новому видению облика города Ярославля. Как заявляют сами организаторы творческих мероприятий и проектов, вдохновлённое прогрессивным и гуманистическим опытом развития европейских городов, Региональное Агентство Творческих Инициатив нацелено на то, чтобы сделать Ярославль городом для горожан и туристов, для комфортной, красочной и интересной жизни. Поэтому многие акции, проводимые агентством, разнообразны по своей природе (фотокроссы, фестивали видеоарта, танцевальные проекты, видеоинсталляции, перфомансы и многие другие) и вовлекают творческих, свободомыслящих людей для преобразования не только городского пространства, но и отношения к нему, создания нового качества в имидже города.
Всем нам отлично известно, что Ярославль с одной стороны — старинный, провинциальный город, с другой — современная, открытая территория, работающая в международном контексте. Посредством современного искусства Ярославль стал ареной «межкультурного диалога». Региональное агентство творческих инициатив поддерживает и развивает эти связи (российско-итальянские, российско-грузинские, российско-французские и др.) в рамках творческих проектов. Оно активно сотрудничает с представителями других стран, объединяет разные культуры в совместном творчестве, способствуя обмену творческим опытом с другими городами и странами. Одним из таких проектов стал театральный русско-французский проект «Ярославль-Пуатье», прошедший в нашем городе в 2006 году.

Задачи 
Агентство поставило перед собой творческие задачи, которые оно воплощает каждый год в новых культурных формах.
— Картирование территории, ресурсов и творческого капитала города (составление карты на предмет поиска творческих ресурсов в разных районах города Ярославля, творческих, независимых людей, которых заинтересуют творческие мероприятия РАТИ, то есть исследование города Ярославля на предмет того, как живёт и развивается культура в современном пространстве города).
— Исследование и популяризация стратегий и практик современного искусства.
— Межкультурный диалог в рамках междисциплинарных арт-проектов.
— Формирование творческого сообщества и координация связей: власть-бизнес-культура.

Направления деятельности РАТИ открывают перспективы для развития и совершенствования современного художественного процесса в Ярославле посредством таких современных видов искусств, как:
— Архитектура (инсталляции, экспозиции)
— Танец, театр, перформанс (фестивали, спектакли, лаборатории, воркшопы)
— Кино (киноклуб, фестивали)
— Фотография (выставки, экспозиции)
— Образовательные практики (лекции, семинары, круглые столы по проектной деятельности в сфере культуры)

По словам организаторов фестиваля, в Ярославле есть необходимость развития туризма и творческих индустрий. Это молодёжный университетский город на Волге, обеспечивающий значительные туристические потоки. Однако именно молодёжь оказывается исключённой из процесса формирования новых образов города, и среди его визитных карточек — по преимуществу исторические ценности, а не явления современной культуры. Недостает отчётливой стратегии развития города, как и актуальных знаков территориальной идентичности.

Творческие мероприятия 
Все проекты, реализованные Региональным Агентством творческих инициатив в Ярославле с привлечением местных и международных творческих инициатив, объединяет стремление к тому, чтобы у молодых, талантливых людей не было потребности уезжать из города и чтобы город воспринимался как открытое пространство, в котором удобно жить и есть разнообразные возможности самореализации и саморазвития. Более того, в контакте ими создана специальная группа, которая способствует привлечению молодых, творческих, перспективных молодых девушек и юношей для обсуждения новых творческих идей и подходов к организации территорий города Ярославля.
Анализируя эти вопросы в рамках собственных проектов, общественных дискуссий и просто прогулок по городу, Региональное Агентство творческих инициатив разработало форматы новых художественных проектов: «Архитектура движения», MANUФАКТУРА, «Пусто», различные международные проекты, по-новому осваивающего и осмысляющего среду Ярославля, реализуются ими также в контексте взаимосвязи города и человека, тела и пространства — архитектуры движения. В рамках проектов с 2006 года были реализованы следующие творческие мероприятия:

2010
 R-клуб_киновечер в баре «Хемингуэй»
 ARMV 2010
 Румынское кино
 Oscar в short’ах
 The Manhattan short film festival
 2009
 Архитектурный форум «Футурофобия»
 Видеоинсталляция «Рондо/Rondo»
 Фестиваль идей «Архитектура движения»
 Танцевальный проект «Зебра»
 Театр простодушных
 Тапёрский кинозал
 2008
 Фестиваль бразильского кино
 Выставка «Образы мифа»
 Голландский фестиваль «Dutch punch»
 Арт-лаборатория «Мануфактура»
 Дом муз
 Мультфильмы на Стрелке
 2007
 Межкультурный проект «Диалоги в Грузии»
 Итальянский фестиваль «PaRome»
 2006
 Танцевальный проект «Si pres du loin»
 Фестиваль видеоарта «Пусто»
 Фотокросс
 Киноклуб «Лифт-кино»
 Фотопроект «Упасть в любовь»

Люди 
Все проекты и мероприятия осуществляются благодаря следующим людям:
• Юля Кривцова — куратор творческих мероприятий
• Серж Кремнев — руководитель проектов
• Наташа Николаева — координатор проектов
• Настя Прошутинская — координатор программ
• Тимур Гайнутдинов — кинолектор
• Паша Зарослов — художник
• Артем Осипов автор — фотограф, фотографии взяты с официального сайта Регионального Агентства творческих инициатив https://web.archive.org/web/20101016110839/http://raci.ru/content/view/27/233/.

Контакты 
Региональное Агентство Творческих Инициатив
адрес 150034 Россия, Ярославль, Лебедева 3-14 e-mail lift-project@ya.ru

РАТИ. Lift.проект 
РАТИ LIFT.проект (Региональное Агентство Творческих Инициатив) — было создано в апреле 2006 года и объединило кураторов, художников и менеджеров культуры, нацеленных на продвижение креативных индустрий в Ярославле.
Основная деятельность организации — создание многообразного культурного ландшафта города, в котором есть место инициативе и творчеству. Главная цель: поиск новых форм художественных высказываний, актуализирующих проблематику взаимоотношения города и человека, раскрытие потенциала городского пространства и переосмысления отношения к нему посредством культурного, социально ориентированного проектирования.

РАТИ LIFT.проект — инициатор необычных мероприятий, таких, как: фестиваль-лаборатория MANUФАКТУРА (фабрика Красный Перекоп, 08/2007), фестиваль уличного искусства «Пусто» (Стрелка, 08/2006), театральный русско-французский проект «Ярославль-Пуатье» (03/2006), передвижная международная выставка «ОБРАЗЫ МИФА» (Областная научная библиотека им. Некрасова), российско-итальянский проект «PAROME» (Ярославль, кафе «Облака», 03/2007) и фестиваль «Архитектура движения» (Ярославль, 04/2008, 09/2009, 04/2010).

РАТИ LIFT.проект проводит следующие регулярные мероприятия:
LIFT.кино — киноклуб (тематические кинопоказы и обсуждения). Киновидеоцентр (ул. Терешковой, 1/11)
Лифторий — цикл научно-популярных лекций о современной культуре. Киновидеоцентр (ул. Терешковой, 1/11)
Фотокросс — документация реальности, которую мы создаем сами.
• Фотокросс «Фотопробег по Ярославлю» (06/2006);
• Фотокросс «Сбросим счетчик» — осмысление приближающегося Тысячелетия города (11/2006);
• Фотокросс «Культура_Д» состоялся в 8 Дк города (02/2007);
• Фотокросс был посвящён автотеме, прошёл в городе и на территории аэродрома в Левцово (17 км от Ярославля) в рамках международного автомобильного шоу «Автоэкзотика»;
• Фотокросс «Конверсия» — попытка по-новому взглянуть на неблагополучный район города (07/2007);
• «Ярославский фотокросс» — объединил творческий конкурс и городское соревнование (07/2009)

TanzWeekend — классы по технике свободного современного танца. Дворец молодёжи (пр. Ленина, 17, бывший Гигант)
Международные программы (European Voluntary Service). В рамках программы Европейской добровольной службы РАТИ LIFT.проект также даёт возможность молодым деятелям культуры и искусства из Европы принять участие в собственных проектах, а также по результатам конкурсного отбора направляет молодёжь из Ярославля на участие в культурно-социальных и экологических проектах в страны Евросоюза.
MANUФАКТУРА и «АРХИТЕКТУРА ДВИЖЕНИЯ» — два фестиваля, прошедших в городе Ярославле под руководством РАТИ и посвящённых современному искусству:

MANUФАКТУРА
Французско-русский проект, фестиваль-лаборатория, прошедший 18 августа 2007 года на фабрике Красный Перекоп (бывшая Ярославская Большая мануфактура), объединил актёров и танцоров из России и Франции. Пришедшие в этот день на фабрику люди получали временные пропуски и становились рабочими, но не производственных, а творческих мастерских по танцу, театру, фотографии, дизайну. В этом проекте для организаторов был важен эксперимент на один день — возможность показать, как промышленная территория может развиваться силами творческих индустрий, как привнести воздух на с трудом дышащую фабрику.

«АРХИТЕКТУРА ДВИЖЕНИЯ»
Первый международный фестиваль современного искусства, проходивший в Ярославле с 19 по 21 сентября 2008 года. Он объединил идеи, усилия, опыт всех предыдущих проектов. Изменить город и его восприятие средствами современного искусства, устроить в городе водоворот, задать импульс, пробудить ситуацию диалога — такой целью задалось агентство творческих инициатив LIFT.проект.
Это был фестиваль — исследование взаимосвязи между городским пространством, архитектурой, ландшафтом и телом человека, его движениями. Формат фестиваля — экскурсия. Были спланированы маршруты, обозначенные на карте города, которую любой человек мог получить бесплатно, совершены многочисленные экскурсии — прогулки по городу, взят курс на творческое преобразование городского пространства посредством public art.

Наряду с известными местами были и такие, в которых человек никогда не был, но хотел попасть (например, Знаменская башня, памятник оборонной архитектуры XVII века, ныне помещение знаменитого в Ярославле Клуба друзей кино Рэма Юстинова). Идеологи и организаторы мероприятия Юля Кривцова и Сергей Кремнев уверены, что из провинциального, старинного города Ярославль может превратиться в современный молодёжный центр. Каждый из жителей города должен сформулировать свои вопросы городу и самому себе: КАК способ нашего движения определяет окружающее пространство? КАК пространство задаёт характер движения? КАК складывается взаимообмен между городом и человеком на уровне ритма, формы, настроения, импульсов?

Ярославский союз художников 
В Союз советских художников ярославские мастера вошли 7 сентября 1933 года по постановлению ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», определившего новый поворот развития советского искусства. Этот документ ликвидировал ранее существовавшие творческие объединения и утверждал образование единого союза художников. Но сначала Ярославцы действовали как филиал Ивановского отделения Союза художников. С 1936 года, с образованием Ярославской области, они определились в собственное областное отделение Союза советских художников. В состав его вошли художники старшего поколения: П. Алексеев, И. Батюков, М. Владыкин, В. Вопилов, Ф. Весели, А. Гришин, Г. Иноземцев, С. Шитов; воспитанники Ярославского Художественного техникума: А. Грачев, И. Жуков, В. Златоусов, П. Опарин, Б. Петрухин, С. Щеглов и др. Кроме ярославских художников, в областное отделение вошли и художники двух его филиалов — Костромского и Рыбинского.

История ярославского Союза художников сложна и противоречива, как и то время, когда он складывался. Большинство из его учредителей и первых членов были репрессированы, кто-то погиб во время Великой Отечественной войны. Многие произведения исчезли с лица земли, уничтожены по распоряжению властей, изъяты из музейных собраний.

После войны ярославский Союз устраивает крупные художественные выставки, конкурсы художники получают возможность иметь собственные производственные и творческие мастерские, путешествовать, выезжать на «творческие дачи». В 1951-53 гг. ярославские художники ведут большую работу по оформлению павильонов ВСХВ (ВДНХ) в Москве, где их творчество получает высокую оценку.

В деятельности Союза художников всегда активное участие принимал Ярославский Художественный музей, со многих выставок картины поступали в музейное собрание. Искусствоведы становились членами Союза художников: А. А. Алехина (с 1936 года), Т. А. Эдельсон (с 1961 г.), И. П. Болотцева (с 1994 г.).

С начала 80-х и до сегодняшнего дня Ярославское отделение Союза художников ведёт активную работу, широко выставляясь в России и за рубежом. Ярославская организация Союза художников является одной из крупнейших в России. (2003 г. — 202 участника, 2009 г. — 220 участников).
В рамках Ярославского союза художников возникли такие творческие объединения, как «Эмалис», «Аллея», «Коло», «Изографы», «Провинция». 
Центральный выставочный зал Ярославского Союза художников (Максимова, 15) регулярно проводит выставки. Например: известных в Ярославле художников О. Отрошко , А. Соколовой , Г. Огарёвой-Дарьиной . Так же принимает у себя и другие экспозиции. Например: персональную выставку художника Никаса Сафронова «В поисках утраченного»  или выставку российско-узбекской живописи .
К тысячелетнему юбилею готовится много проектов. В сентябре пройдет всероссийская выставка «История и Ярославль в веках» .

Театральные фестивали

Международный Волковский театральный фестиваль 
МВТФ — фестиваль театрального искусства, проводящийся в Ярославле с 2000 года. Его участниками становятся русские провинциальные профессиональные театры.

Фестиваль проходит в стенах русского драматического театра имени Фёдора Григорьевича Волкова и длится 10 дней. Он проводится во второй декаде октября. Его учредителями являются Министерство культуры со стороны федеральных властей, а также Администрация ярославской области и Мэрия города Ярославля. Девиз фестиваля — «Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!» (М. С. Щепкин*).
Для участия в фестивале приглашаются русские провинциальные профессиональные театры, которые являются лауреатами Премии Правительства РФ имени Ф. Г. Волкова. К участию принимаются только новые спектакли, несущие живые связи с культурой русского национального театра. Отбор спектаклей осуществляется экспертной комиссией Министерства культуры РФ. В экспертную комиссию входят известные представители столичной и провинциальной театральной культуры, в том числе и города Ярославля. Экспертная комиссия на основании заявок от театров и просмотренных спектаклей в течение октября-мая отбирает участников фестиваля. Список участников фестиваля объявляется в июне-июле текущего года. В состав жюри входят театральные деятели, общественные деятели, представители зарубежных стран; представитель Минкультуры России. В итоге жюри присуждает одно Гран-при лучшему спектаклю из числа гостей-участников фестиваля.

В рамках фестиваля проходят научно-практические конференции на околотеатральную тематику с участием представителей культуры, общественности, науки и средств массовой информации.

«Будущее театральной России» 
БТР — ежегодный молодёжный театральный фестиваль, включающий в себя дипломные спектакли театральных школ России, которые ставят режиссёры-выпускники. Проводится на неконкурсной основе.

Фестиваль стал проводиться с 2010 года. Кроме самих постановок, организуется выпуск фестивальной газеты, выставки макетов спектаклей, эскизов, декораций и костюмов. В программу фестиваля включаются открытые уроки ведущих педагогов, семинары и мастер-классы по мастерству актёра, сценической речи, пластическим и вокальным дисциплинам, театральной критике и менеджменту. Показ спектаклей проводится на большой и малой сцене Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова и на сцене Ярославского Камерного театра. Кроме того, в стенах Ярославского государственного театрального института проходят семинары, презентации и творческие встречи.
Количество участников спектакля строго регламентируется — их число не должно превышать 17 человек (включая педагогов и технический персонал). Состав участников формируется до 1 марта. Приглашения высылаются до 5 марта.

Фестиваль «Преображение» 
Фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение».
Каждый август, начиная с 1992 года, в Ярославле проходит фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение». Ежегодно на фестиваль прибывает большое число гостей со всей России и из-за рубежа. Фестиваль «Преображение» стал не только визитной карточкой Ярославля, но и заметным культурным событием всей страны.

Название мероприятия не случайно. Во-первых, фестиваль традиционно стараются приурочивать к православному празднику Преображения Господня. А во-вторых, он с самого начала проходил под девизом «Преображение на основе традиций». И действительно, это событие являет собой настоящий синтез искусств: соединение классической и современной музыки, театральных представлений, музейной атмосферы и колокольного звона.

Программа фестиваля многообразна. Мероприятие проходит в течение нескольких дней и предоставляет зрителям возможность получить удовольствие от исполнения классических и современных произведений в концертном зале им. Собинова, посетить многочисленные художественные выставки музея-заповедника города Ярославля, городского выставочного зала им. Н. Нужина, а также увидеть театральные постановки под открытым небом, под аккомпанемент оркестра и колокольного звона. Традиция сочетания театральной постановки и музыкальных произведений на территории Спасо-Преображенского монастыря, в окружении архитектурных памятников Древней Руси интересна в своём соединении звуковых и визуальных образов русской культуры, но не всегда вызывает однозначное впечатление.
Центральное место в программе фестиваля занимает колокольная музыка. На протяжении всего мероприятия на территории музея-заповедника творят мастера-звонари из Архангельска, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Ростова Великого, Москвы, Петербурга, Вологды и других городов России, а также ближнего зарубежья. Частыми гостями «Преображения» являются, например, такие известные коллективы, как ансамбль «Виват», джазовый ансамбль «Плюс один», вокальный ансамбль «Анима». Колокольные концерты позволяют слушателям проникнуться русской музыкальной культурой, насладиться искусством звонарей и неповторимыми звуками, а также сравнить различные звонарные традиции, ведь колокольные звоны бывают разные, и каждый из них по-своему уникален. Главные колокольные инструменты — Большая и Малая звонницы Спасо-Преображенского монастыря (ныне музей-заповедник). Звонницы оборудованы как старинными колоколами XVI—XX века ярославского, петербургского, псковского и голландского литья, так и современными изделиями — произведениями тутаевского колокололитейного завода Николая Шувалова.

У истоков «Преображения» стоял Евгений Владимирович Колобов. Выдающийся музыкант, активный деятель культуры, основатель и художественный руководитель театра «Новая опера», Е. В. Колобов поддерживал фестиваль на протяжении всей истории, был председателем Всероссийских конкурсов звонарей. С 2004 года фестиваль «Преображение» носит его имя.
Фестиваль «Преображение» проходит при поддержке департамента культуры Ярославской области, Мэрии города, ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника (директор — Е. А. Анкудинова), джазового центра города.

Фестиваль «Искусство движения» 
Международный Фестиваль движения и танца на Волге
«Искусство движения».
Фестиваль «Искусство движения» проходит в Ярославле с 1993 года. Он стал визитной карточкой современной культурной жизни города, открытым пространством для обмена опытом и взаимного обучения танцоров. В 2010 году Фестиваль в девятый раз соберёт вместе танцоров, хореографов и преподавателей движения из разных стран. В течение недели представители современных и традиционных направлений движения и танца обмениваются опытом и открытиями в области техники, композиции, импровизации и философии танца и движения, выступать с концертами и спектаклями. Основная цель фестиваля — создание творческой среды для российских, американских и европейских танцоров, в которой танец становится живым средством общения и взаимодействия, обогащая художественное видение и опыт танцоров и зрителей. Ярославский фестиваль отличается особой дружелюбной атмосферой и своей главной идеей — это не только возможность показать свои работы, но и учиться, общаться и участвовать в совместных проектах.

Главный организатор Фестиваля — Ярославская молодёжная региональная общественная организация «Ассоциация Современного Танца и Перфоманса».

Международный директор фестиваля — Лиса Фест (США).

Председатель оргкомитета — Елена Романова (Ярославль, Россия).

Цели Ассоциации:

— формировать более глубокое понимание современного танца и движения, осуществляя популяризацию и просветительскую деятельность;
— способствовать взаимодействию людей, причастных к танцевальной сфере и сотрудничать с другими танцевальными организациями России и других стран мира;
— формировать образовательный процесс в области современного танца и поддерживать формы групповой работы, использующие танец, движение как средство самопознания и реализации.

Среди участников Фестиваля более 100 танцоров, хореографов, преподавателей, продюсеров и студентов из Австрии, Венгрии, России, США, а также танцевальные коллективы города Ярославля. На ярославском фестивале «Искусство Движения» большее внимание уделяется развитию международных связей, обмену опытом, общению танцоров и хореографов.

Основные выступления на IX Международном Фестивале «Искусство движения — 2010» будут проходить 13 августа 2010 г. на сцене Театра им. А. Н. Островского (Кострома) и 15-19 августа в ДК им. Добрынина (Ярославль).

Флэш-моб 
Флэш-моб (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа, переводится как «вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») — это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких минут люди с серьёзным видом выполняют заранее оговорённые действия абсурдного содержания (сценарий) и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны, как ни в чём не бывало.

Психологический принцип флешмоба заключается в том, что мобберы создают непонятную, абсурдную ситуацию, но ведут себя в ней, как будто для них это вполне нормально и естественно: серьёзные лица, никто не смеётся. Действия мобберов не должны поддаваться логическому объяснению.

Флэш-моб не должен вызывать негативных эмоций, агрессивной реакции случайных зрителей. Действия мобберов не должны пересекаться с чертой дозволенного законодательством. После акции не должно оставаться мусора. Флэш-моб должен вызывать недоумение, а не смех.
Запрещена фото- и видеосъёмка посторонними лицами с целью афиширования (акция может быть снята «штатными» людьми при условии, что информация не выйдет за пределы круга мобберов).

История 
Помимо двух столиц, во флешмобах участвуют такие крупнейшие города России, как: Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Челябинск, Уфа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Смоленск и другие. В Ярославле флешмоб появился с ростом его популярности среди широких слоёв публики. На одном из основных специальных сайтов (www.flash-mob.ru) Ярославль фигурирует в списке 20 городов, где существует флешмоб, однако отведённая ему собственная страница остаётся пустой. Ярославская страница во «Флэш-моб Ассоциации русскоязычных сайтов» (www.fars.ru) также зарегистрирована, но не поддерживается. Следует предполагать, что флешмоб в Ярославле возник не как ветвь движения, объединяющего Рунет, а по информации из вторых рук, под влиянием СМИ, уже описавших ставшее модным явление (популярно-аналитический сюжет в программе Л. Парфёнова «Намедни», новостные сюжеты на телеканале НТВ и публикации в молодёжной прессе).

Первая флешмоб-акция в Ярославле состоялась 17 октября 2003 года, в ноябре-декабре движение переживало относительный подъём, но постепенно пошло на убыль. До этого делались попытки организовать молодёжь, но без особых успехов, так как в сознании людей прочно сидит стереотип логичности и рациональности действий, эта проблема существует до сих пор. По мнению критиков, Ярославцы далеко не всегда понимают и принимают подобные акции, подавляющее большинство как людей старшего поколения, так и молодёжь, занимают пассивную позицию простых обывателей, не интересующихся современной жизнью своего города. В целом, флешмоб в Ярославле развивается, существует организация мобберов, которая создаёт подобные мероприятия, придумывает сценарии, ищет единомышленников (https://web.archive.org/web/20070515025745/http://flashmob.yarafisha.ru/).

Сценарии 
3 мая 2009 года Ярославль принял участие в международном флешмобе «День молчания», посвящённом проблемам дискриминации. Девиз акции — «Мы молчим, чтобы нас услышали!». Участники заклеили себе рот скотчем и раздавали листовки, где говорилось о проблемах насилия и дискриминации против секс-меньшинств.

Флэш-моб в память Майкла Джексона 
Сценарии ярославских флешмобов чаще всего копируются с американских, европейских и столичных, например, танцевальный флешмоб в память о Майкле Джексоне, проведённый 31 октября 2009 года на улице Кирова, в ТЦ «Вернисаж» и «Рио». Подобный флешмоб был проведён ранее в Москве.

«Слежка» 
Участники этого флешмоба собрались 17 октября 2009 года у фонтанов рядом с Белым домом, захватив с собой газеты, и двинулись в сторону набережной. В газетах проделали две дырки для глаз. Они выбрали определённых объектов и ходили за ними по пятам в течение 5 минут, затем разошлись в разные стороны. К сожалению, данный флешмоб был встречен негативно как со стороны зрителей, так и посетителей интернет-форумов. Действительно, флешмоб не должен причинять дискомфорт, а людям, за которыми следили, наверняка, было некомфортно передвигаться под присмотром странных людей с газетами в руках. Видео (https://www.youtube.com/watch?v=otcPgQx7NVc,
https://www.youtube.com/watch?v=otcPgQx7NVc)

«Замирание» 
Акция, проведённая в октябре 2009 года в ярославском ТЦ «Вернисаж»: одна из наиболее удачных из флешмобов в Ярославле, в ней принимало участие около 60 человек, вместо запланированных двух «замираний» было проведено пять, зрители были весьма заинтересованы, реагировали адекватно. В один момент в определённом месте мобберы резко замирают, как будто остановилось время. В замершем состоянии они стоят три минуты, после чего делается передышка на несколько секунд и снова на три минуты замирают. После этого все одновременно расходятся в разные стороны.

«Препятствие» 
Забавный флешмоб был проведен 22 ноября 2009 года. В установленное заранее время участники проходили определённое место, преодолевая невидимую линию (перешагивали через неё, прыгали с разбега, помогали перебраться девушкам и т. д.). Препятствие было на уровне между коленом и поясом человека на уровне бедра, а ещё её силуэт был прочерчен на асфальте ещё до акции, но еле заметно. Линия была проведена в стороне от народа, который стоит на остановке, перпендикулярно тротуару. Все перешагивали по одному разу и продолжали идти в том направлении, в котором шли, как будто ничего не произошло.

Частные музеи

«Музыка и время» 
«Музыка и Время»— первый частный музей в Ярославле, расположенный в небольшом особняке на набережной реки Волги. Музей был основан в ноябре 1993 года. Создателем музея является Джон Григорьевич Мостославский.

Джон родился в 1942 году в Благовещенске в семье потомственных актёров. По собственным словам, коллекционированием стал увлекаться с детства, посвятил более тридцати лет формированию музейной коллекции.

Работал в ярославской филармонии, был иллюзионистом, показывал фокусы, занимался гипнозом.

Центральное место в экспозиции музея отведено всевозможным колоколам: поддужные, подпружные, ботало, бубенцы, настольные, дверные, рыбацкие и т. д. Здесь можно услышать звучание американской фисгармонии, немецкого органа, маленького французского роялино, самых разных музыкальных шкатулок, шарманки.

В музее собраны разнообразные граммофоны, патефоны, на которых звучат голоса великих певцов — Шаляпина, Собинова, Вертинского и голоса политиков, таких, как Ленин, Сталин, Молотов, записанные при жизни. Мир музыки дополняет многоголосный бой и перезвон часов всех ведущих европейских мастеров: Гюстава Беккера, Поля Буре, Мозера. Все часы показывают разное время, это было задумано хозяином специально, чтобы посетителей во время экскурсии сопровождал бой разных часов. Помимо всего прочего, в музее представлена коллекция из более чем 300 утюгов. Чтобы собрать их, понадобилось 30 с лишним лет. Ещё одним украшением коллекции музея является собрание золотофонных икон к. XIX — н. XX века, многие из которых написаны на ярославщине.

В настоящее время музей «Музыка и время» является одним из самых посещаемых и любимых музеев ярославцев и гостей города. Все это благодаря его уникальности. Музей Джона Мостославского — это не только интерактивный музей, где все представленные экспонаты находятся в рабочем состоянии, но и единственное место в Ярославле, где для молодожёнов проводится старинный обряд хомутания. Жених надевает оглоблю с колокольцами, после чего, согласно древнему поверью, остаётся навечно захомутованным собственной женой.
Считается, что брачные узы после совершения обряда становятся более крепкими.

Музей «Мой любимый мишка» 
Коллекция, представленная в музее — частная. Впервые она была показана широкой публике на выставке в Митрополичьих палатах в 2003 году. Создательницами музея являются Наталья Русанова и Наталья Пискунова.

Первыми мишками, попавшими в коллекцию, были собственные семейные игрушки — принадлежавшие родителям, бабушкам. Коллекция пополнялась мишками знакомых, друзей, посетителей. Сейчас в коллекции более 700 экспонатов. У многих экспонатов есть своя интересная история. Жёлтый мишка с разными глазами и вышитым носом пережил ленинградскую блокаду. В музей его принёс бывший ленинградец, который ребёнком попал с этим мишкой под бомбёжку. А другой косолапый, коричневый, был подарен в 70-х молодожёнам на свадьбу. Также в музее встречаются современные мишки — авторские, гламурные.

Помимо плюшевых, в музее представлены медведи из разных материалов: фарфора, стекла, дерева, металла. Есть также значки и магниты с изображениями медведей. Кроме всего прочего, медведь — это символ Ярославля и всей России. Эта тема также нашла отражение в экспозиции музея.

Источники 
 http://www.yarmp.yar.ru/index.php/ХVI_ФЕСТИВАЛЬ_ХОРОВОЙ_И_КОЛОКОЛЬНОЙ_МУЗЫКИ_ИМ._Е.В._КОЛОБОВА_«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
 http://www.museum.ru/N12210
 http://www.mybells.ru/statyi.php3?st=yartur
 http://www.rusk.ru/st.php?idar=709913
 Балуева Н. Н. Петропавловский парк ЯБМ. Режим доступа: http://yarcenter.ru/content/view/30/103/
 Грязнов А. Ф. Ярославская Большая мануфактура за время 1722—1856. — Ярославль, 1910.
 Культурное наследие. Петропавловский парк. Режим доступа:
https://web.archive.org/web/20150923203808/http://www.city-yar.ru/data/Unsorted/PetrPark.doc.
 Лётин В. А. Эволюция пространства Петропавловского парка г. Ярославля: монастырь — мануфактура — усадьба… // Науки о культуре — Шаг в XXI век: Сборник материалов ежегодной конференции семинара молодых учёных. Том 5. М.: РИК, 2005. С. 315—320.
 Лётин, В.А, Летина Н. Н. Семантика «рубежей» в посвящениях главных алтарей Петропавловского храма г. Ярославля. Режим доступа: http://vestnik.yspu.org/releases/kulturologiya/39_2/
 http://www.raci.ru
 http://lift-project.livejournal.com
 http://catalogue.dance-net.ru
 http://www.art-therapy.ru
 https://web.archive.org/web/20111117190248/http://www.mental.ru/
 http://www.medpsy.ru/society/society007.php
 http://www.online-art-therapy.com
 http://www.volkovteatr.ru/
 http://jazzcenter.narod.ru — о Джазовом центре
 http://name.yarland.ru/heroes/65/ — интервью с В. Гавриловым
 http://www.nestor.minsk.by/jz/articles/2007/07051701.html
 http://www.jazz.ru/festival/volga/ — о фестивале «Джаз над Волгой»
 http://music-and-time.narod.ru/kolokola/kolokola-02.htm
 http://360yaroslavl.ru/rus/yaroslavl/muzei-muzyka-i-vremya
 http://autotravel.ru/otklik.php/843
 http://www.dominanta-sv.ru/stat3.html
 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=457337&print=true
 http://yar-net.ru/fvideo/view-7770.html
 Петропавловский парк превратится в ботанический сад: http://yaroslavl.rfn.ru/rnews.html?id=3855
 http://www.yarkprf.ru/sy2009/SY11(462)-yarkprf.ru.pdf
 http://www.rg.ru/2006/08/17/petrov.html
 http://www.pravoslavie.ru/smi/668.htm
 http://yarcenter.ru/content/view/19568/1/
 http://www.sevkray.ru/news/5/16212
 https://web.archive.org/web/20160304201355/http://www.ntvplus.ru/kino/review.xl?id=4712
 Благодарим куратора арт-проекта «ИНЫЕ» В. Гаврилова за предоставленную информацию.
 Собственный сайт ярославского камерного театра (http://yar-kamerniy.narod.ru/about.html)
 Пресса о ярославском камерном театре (http://yar-kamerniy.narod.ru/recenz.html
 Фильм о Ярославском камерном театре (http://yar-kamerniy.narod.ru/film.html
 http://md-eksperiment.org/mde_event.php?id=1527 Автоэкзотика-Ярославия 2012

Культура Ярославля
Ярославль